Константин Иванович Галин (24 мая 1920 года, деревня Горенки Сергиевского уезда Московской губернии, ныне Пушкинского района Московской области России  — 3 мая 1998 года, город Королёв Московской области России) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы, рядовой, заместитель командира орудийного расчета 354-го артиллерийского полка 139-й стрелковой Рославльской Краснознамённой ордена Суворова дивизии 49-й армии 2-го Белорусского фронта.

Биография 
Родился в семье рабочего. Русский.

Жил в городе Мытищи Московской области. Окончил 7 классов Мытищинской средн. школы № 2 (1935), школу ФЗО. Работал слесарем на заводе в г. Подлипки, ныне Королёв, Московской области.

В Красной Армии с января 1942 года. На фронте в Великую Отечественную войну с июля 1942 года. Был наводчиком, командиром орудия.

Член ВКП(б) с 1943 года.

17 июля 1944 года станковый пулемёт противника остановил продвижение нашей пехоты. Гитлеровцы открыли по наступающим также огонь из орудий и миномётов. Наводчик орудия 354-го артиллерийского полка 139-й стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта красноармеец Галин выкатил пушку на открытую позицию и первым же снарядом уничтожил вражеский пулемёт вместе с прислугой. За два дня 17 и 18 июля в боях за населённые пункты Огородники и Погорани (соответственно 18 и 20 километров юго-восточнее города Гродно, Белоруссия) огнём орудия вывел из строя несколько пулемётов противника. Совместно с другими расчётами отразил вражескую контратаку, истребив при этом свыше сорока солдат и офицеров.

Приказом по 139-й стрелковой дивизии от 1 августа 1944 года красноармеец Галин Константин Иванович награждён орденом Славы 3-й степени.

19 августа 1944 года в боях за населённый пункт Копоная (12 километров северо-восточнее города Замбров, Польша) наводчик орудия 354-го артиллерийского полка 139 СД Галин с расчётом (в составе 49-й армии) уничтожил штурмовое орудие, шесть пулемётов, три противотанковых орудия и до взвода гитлеровцев.

Приказом по 49-й армии от 26 октября 1944 года красноармеец Галин Константин Иванович награждён орденом Славы 2-й степени.

20 января 1945 года наводчик орудия 354-го артиллерийского полка 139 СДкрасноармеец Галин в районе населённого пункта Баранове (20 километров северо-западнее города Остроленка, Польша) вместе с подчиненными уничтожил три огневых точки и группу солдат противника. За что был представлен к ордену Славы 1-й степени.

10 февраля 1945 года в боях за Славно Славенский повят, Западно-Поморское воеводство, Польша наводчик орудия 354-го артиллерийского полка 139 СД ефрейтор Галин находясь с орудием на прямой наводке отражая контратаки противника уничтожил и вывел строя 2 самоходных орудия Фердинанд, бронетранспортер и более 20-ти немецких солдат и офицеров. За что был представлен к
ордену Отечественной войны 1-й степени, но награждён ордену Отечественной войны 2-й степени.

26 марта 1945 года участвуя в боях по освобождению Гданьска (Польша) из своего орудия расстреливал контратакующего противника уничтожив до 20 немецких солдат и офицеров. В ночь на 27 марта наводчик орудия 354-го артиллерийского полка 139 СД ефрейтор Галин вместе со своим орудием переправился через реку Висла в городской район, расположенный на острове Холм, после чего открыл артиллерийский огонь по вражеским подразделениям заставив их отойти в глубь острова, тем самым дав возможность переправится на остров нашим войскам. В этом бою Галин в составе своего орудийного расчета уничтожил до роты противника, противотанковое орудие и два вражеских пулемета. За что был представлен к ордену Ленина, но награждён орденом орденом Красного Знамени.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, красноармеец Галин Константин Иванович награждён орденом Славы 1-й степени.

В 1946 году старшина К. И. Галин демобилизован. Жил в городе Королёве Московской области.

В 1965 году окончил механический техникум. Работал слесарем, мастером, начальником группы завода экспериментального машиностроения НПО «Энергия».

Участник Парадов на Красной площади в Москве 9 мая 1985 и 1990 годов, посвящённых 40-летию и 45-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Скончался 3 мая 1998 года. Похоронен на Новосёлковском кладбище в городе  Московской области.

Награды 
 орден Красного Знамени (31.05.1945) представлялся к ордену Ленина
 орден Отечественной войны 1-й степени (06.04.1985)
 орден Отечественной войны 2-й степени (16.03.1945) представлялся к ордену Отечественной войны 1-й степени
 Орден Славы 1-й степени № 646 (29.06.1945)
 Орден Славы 2-й степени № 10689 (26.10.1944)
 Орден Славы 3-й степени № 99663 (01.08.1944)
 Медали, в том числе:
 «Жукова»
 «За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 «В память 850-летия Москвы»
 Медаль «Ветеран труда»
 «50 лет Вооружённых Сил СССР»
 «60 лет Вооружённых Сил СССР»
 «70 лет Вооружённых Сил СССР»
 «В память 800-летия Москвы»

Память

Примечания

Литература 
 Галин Константин Иванович: [биогр. справка] // Кавалеры ордена Славы трёх степеней: крат. биогр. слов. / редкол.: Д. С. Сухоруков, А. А. Бабаков, П. С. Бещев.- М.: Воениздат, 2000.- С. 122.
 Галин Константин Иванович: ефрейтор // Андреев Г. И. Солдатская слава / Г. И. Андреев, И. Д. Вакуров; сост. И. И. Рощин.- : Воениздат, 1981.- Кн. 5.- С. 55-57: фот.
 Васильева Е. И. …И пришла Победа: пушкинцы в годы Великой Отечеств. войны / Е. И. Васильева, Н. Г. Лепешкин, В. Я. Элькин.- Пушкино (Моск. обл.): Культура, 1995.- 208 с.: ил.
 Сазанович В. П. Мужество высокой пробы: кн. о Героях Совет. Союза и полн. кавалерах ордена Славы — уроженцах и жителях Пушкин. р-на / В. П. Сазанович.- : Б.и., 1995.- 173 с.: ил.
 Шмелев А. Люди долга и чести. В 3 кн. Кн. I / А. Шмелев.- : Красный пролетарий, 1996.- 259 с.- Содерж.: Слава боевая.- С. 49-51.
 Книга Памяти погибших, умерших и пропавших без вести воинов в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. Т. 21. Пушкинский район, г. Ивантеевка, г. Красноармейск / редкол.: М. А. Мень, В. Я. Азаров, А. И. Мартынов.- : Мысль, 2001.- 495 с.: ил.- (РФ. Московская область).
 Остроухов П. Г., Романьков А. И., Рощин И. И. Богатыри земли Московской. ,1977. с.88-90.

Ссылки 
 
 Сайт Министерства обороны РФ. Галин, Константин Иванович
 [www.az-libr.ru/Persons/000/Src/0003/82f49910.shtml Библиотека — Люди и книги. Галин, Константин Иванович]
 Официальный сайт ГУК МО "Московская областная государственная научная библиотека им. Н.К.Крупской" ©2002-2010. Галин, Константин Иванович

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Участники освобождения Могилёва
Участники Белорусской операции (1944)
Участники Восточно-Прусской операции (1945)
Участники Восточно-Померанской операции
Участники Берлинской операции
Члены КПСС
Полные кавалеры ордена Славы